Сестрица Вела може бити:

 Сестрица Вела, острво у Корнатском архипелагу Јадранског мора.
 Сестрица Вела (Зларин), острво у близини острва Зларин.
 Сестрица Велика, острво између острва Корчуле и полуострва Пељешца.